Hampton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hampton Township (Lee County, Arkansas)
 Hampton Township (Marion County, Arkansas)
 Hampton Township (Illinois)
 Hampton Township (Michigan)
 Hampton Township (Minnesota)
 Hampton Township (New Jersey)
 Hampton Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Hampden Township